West Melbourne kan syfta på följande platser:

Australien 

 West Melbourne (del av en befolkad plats), Victoria,

USA 

 West Melbourne, Florida, ort, Brevard County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar